Pompe steht für:

 Pompa, einen antiken Ritus, der im Wesen der Prozession verwandt ist 
 Pombe, Biersorten in Ostafrika
 den Hund König Karls XII. von Schweden

Pompe ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Pompe (1831–1889), deutscher evangelischer Theologe und Dichter
 Antoine Pompe (1873–1980), belgischer Architekt
 Hans-Hermann Pompe (* 1955), deutscher Pfarrer und Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
 Ilse Pompe-Niederführ (1904–1986), österreichische Bildhauerin
 Joannes Cassianus Pompe (1901–1945), niederländischer Pathologe
 Kurt Pompe (1899–1964), deutscher Wachkommandeur in Zwangsarbeitslagern
 Matthias Pompe (* 1984), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Willem Petrus Joseph Pompe (1893–1968), niederländischer Jurist und Krimologe
 Wolfgang Pompe (* 1942), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Morbus Pompe